Frahan, hameau de la commune de Bouillon (Belgique)
 Frahans, confrérie des tailleurs de pierre de Samoëns (Haute-Savoie, France).